TV Plus AB är ett TV-företag med säte i Malmö, organisationsnummer 556340-9803. Var delägare i TV 21.

Externa länkar 
 TV Plus

Svenska TV-bolag